Ballata n. 2 – composizione di Fryderyk Chopin
 Ballata n. 2 – composizione di Franz Liszt